konyha: ételkészítés céljából kialakított helyiség
konyha: jellemző ételkészítési mód, gasztronómiai kultúra, konyhaművészet
Konyha: település Szlovákia Malackai járásában
Konyha: Izakonyha romániai település névváltozata
Konyha: magyar indie rockzenekar